PLS — это компьютерный формат файла, который хранит мультимедийные плейлисты, первоначально используемый в Light Alloy и SHOUTcast.

Спецификация 
Заголовок
[playlist] : Этот тег указывает, что это Файл списка воспроизведения

Трек вступления 
Предполагая пути входа # X
FileX : Переменная определяющая местоположение потока.
TitleX : Определяет название дорожки.
LengthX : Длина в секундах трека. Значение -1 указывает неопределенный.

Нижний колонтитул
NumberOfEntries : Эта переменная указывает количество дорожек
Version : Плейлист версия. В настоящее время только значение 2 является действительным.

Примечания